Villasexmir kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villasexmir (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villasexmir (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar